Battery Park est un parc situé dans le Financial District ;
  est un parc situé à New Castle ;
  est un parc situé à Burlington ;

  est une série télévisée américaine